Loden bezeichnet:
 einen Gewebestoff; siehe Loden
 junge Laubbäume bestimmter Größe; siehe Heister (Pflanze)

Loden ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Loden (1932–1980), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin
 James Loden (1929–2016), US-amerikanischer Country-Sänger, siehe Sonny James

Loden Sherab ist Bestandteil des Namens folgender Personen:
 Loden Sherab Dagyab (* 1940), tibetisch-buddhistischer Lehrer
 Ngog Loden Sherab (1059–1109), tibetisch-buddhistischer Geistlicher